Der Begriff Headcrash bezeichnet:

 einen Hardware-Fehler bei Computer-Festplatten, siehe Head-Crash
 eine deutsche Crossover-Band, siehe Headcrash (Band)